Tenisový turnaj ATP PBZ Zagreb Indoors 2012 se konal ve dnech 28. ledna – 5. února v chorvatském Záhřebu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 450 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Ivan Ljubičić (2. kolo)
  Alex Bogomolov (2. kolo)
  'Michail Južnyj (vítěz)
  Ivan Dodig (čtvrtfinále)
  Andreas Seppi (2. kolo)
  Marcos Baghdatis (semifinále)
  Robin Haase (čtvrtfinále)
  Ivo Karlović (čtvrtfinále)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do turnaje:
  Dino Marcan
  Kristijan Mesaroš
  Antonio Veić

Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Marco Chiudinelli
  Daniel Evans
  Jürgen Melzer
  Matteo Viola

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

|RD1-seed1= 
|RD1-team1= Michael Berrer
|RD1-score1-1=3
|RD1-score1-2=4
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=3
|RD1-team2= Michail Južnyj
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=6
|RD1-team3= Marcos Baghdatis
|RD1-score3-1=5
|RD1-score3-2=63
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4= 
|RD1-team4= Lukáš Lacko
|RD1-score4-1=7
|RD1-score4-2=77
|RD1-score4-3=

|RD2-seed1=3
|RD2-team1= Michail Južnyj
|RD2-score1-1=6
|RD2-score1-2='6
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2= 
|RD2-team2= Lukáš Lacko
|RD2-score2-1=2
|RD2-score2-2=3
|RD2-score2-3=
}}

 Horní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráčů 
  Jürgen Melzer /  Alexander Peya (čtvrtfinále)
  Jonatan Erlich /  Andy Ram (semifinále)
  James Cerretani /  Dick Norman (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Serhij Stachovskyj ''(1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

PBZ Zagreb Indoors
ATP World Tour 2012